Миронівський хлібопродукт
 МХП-Вінниця